Die Liste der Mannschaftskader der Four Nations Chess League 2005/06 enthält alle Spieler, die in der Four Nations Chess League 2005/06 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Hilsmark Kingfisher, Betsson.com und 3Cs Oldham kamen mit je 13 eingesetzten Spielern aus, die erste Mannschaft von Wood Green und die zweite Mannschaft von Guildford A&DC ließen die meisten Spieler mindestens einen Wettkampf bestreiten, nämlich je 25. Insgesamt kamen 181 Spieler zum Einsatz, von denen 34 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Das beste Einzelergebnis erzielte Daniel King (Guildford A&DC) mit 9,5 Punkten aus 11 Partien, einen halben Punkt weniger erreichte Alexander Baburin (Wood Green), auf 8,5 Punkte aus 11 Partien brachte es Dagnė Čiukšytė (Guildford A&DC). Mit David Navara, Ioan Rees, Anna Rudolf (alle Slough Sharks), Alexei Schirow, Michael Adams, Jelena Dembo (alle Wood Green), Merijn van Delft, Joël Lautier (beide Guildford A&DC), Lawrence Cooper und Richard Britton (beide Hilsmark Kingfisher) erreichten 10 Spieler 100 %, wobei Navara 6 Partien spielte, Schirow 4, Adams 3, Dembo und van Delft je 2 und die übrigen genannten Spieler je eine.

Ältester Spieler der Saison war der bei den North West Eagles spielende John Eric Littlewood (* 1931), jüngste Spieler die 1990 geborenen David Howell (Guildford A&DC), Maria Ignacz und Rosza Ignacz (beide Slough Sharks).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2005); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2005), bei Spielern ohne Elozahl ist die (auf Elo-Basis umgerechnete) nationale Wertung (ECF grade) angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2005; ARM = Armenien, AUS = Australien, BEL = Belgien, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, IND = Indien, IRL = Irland, ISR = Israel, ITA = Italien, LAT = Lettland, LTU = Litauen, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, NGR = Nigeria, NOR = Norwegen, POL = Polen, RUS = Russland, SCO = Schottland, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, TUR = Türkei, WLS = Wales
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Wood Green I. Mannschaft

Guildford A&DC I. Mannschaft

Slough Sharks

Wood Green II. Mannschaft

Hilsmark Kingfisher

Guildford A&DC II. Mannschaft

Barbican Chess Club I. Mannschaft

North West Eagles

Betsson.com

The ADs

3Cs Oldham

Barbican Chess Club II. Mannschaft

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Insgesamt 32 Spieler der Vereine Wood Green, Guildford A&DC und Barbican Chess Club wurden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Die Ergebnisse dieser Spieler werden separat für jede Mannschaft aufgeführt.
 Die zweite Mannschaft des Barbican Chess Club setzte in den Wettkämpfen gegen die Slough Sharks sowie gegen die zweiten Mannschaften von Guildford A&DC und Wood Green jeweils acht männliche Spieler ein. Da das Reglement vorsieht, dass jede Mannschaft pro Wettkampf mindestens eine Frau einsetzt, wurde in diesen Wettkämpfen das achte Brett für die zweite Mannschaft des Barbican Chess Club verloren gewertet. Für die Einzelbilanzen werden die folgenden tatsächlich erspielten Ergebnisse berücksichtigt:
 Russell Granat – David Flower 0:1
 John Hodgson – Bjørn Tiller ½:½
 Maria Ignacz – Paul Williamson 1:0

Einzelnachweise

Weblinks 
 Saisonübersicht bei der 4NCL

Four Nations Chess League
Wikipedia:Liste
Schach 2005
Schach 2006